

Prénom ou patronyme 
Conradin est un prénom masculin désuet.

Conradin est aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Conradin de Brescia († 1419), bienheureux originaire de la province de Brescia dans le nord de l'Italie, devint frère prêcheur à Padoue en 1413 ; fêté le

Autres personnalités portant ce prénom ou ce patronyme 
 Conradin (° vers 1252 - † 1268) ou Conrad de Hohenstaufen, roi de Sicile et de Jérusalem sous le nom de Conrad II, duc de Souabe sous le nom de Conrad III, parfois considéré comme un roi des Romains sous le nom de Conrad V

Référence